Да́рби () — англоязычная фамилия, а также имя.

Известные носители 
 
 Дарби, Артур (1876—1960) — британский регбист.
 Дарби, Джон Нельсон (1800—1882) — крупный богослов, англо-ирландский священник.
 Дарби, Джордж (ок. 1720 1790) — британский адмирал.
 Дарби, Ким (настоящее имя: Дебора Зерби; род. 1947) — американская актриса, номинант на премии «Эмми», «Золотой глобус» и BAFTA.
 Дарби, Стивен (род. 1988) — английский футболист.
 Дарби, Фрэнк (род. 1997) — игрок в американский футбол.

Двойная фамилия 
 Дарби-Доумен, Пол (род. 1977) — британский гребец-байдарочник.

Имена 
 Крэш, Дарби (настоящее имя: Ян Пол Бим; 1958—1980) — американский музыкант, сооснователь панк-группы The Germs.
 Хендриксон, Дарби (род. 1972) — американский хоккеист.

См. также 
 Дерби
 Д’Арби